A Copa Davis de 1958 foi a 47ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 36 equipes, sendo 24 na Zona Europeia, 7 na Zona Americana e 5 na Zona do Leste.

Os Estados Unidos derrotaram a Argentina na final da Zona Americana, a Itália bateu o Reino Unido na final da Zona Europeia e as Filipinas venceu o Ceilão. A Austrália, atual campeã, foi derrotada pelos Estados Unidos no Desafio Final. A final foi disputada no Milton Courts em Brisbane, Austrália, de 29 a 31 de dezembro.

Disputas

Zona Americana

Zona do Leste (Oriental)

Zona Europeia

Interzonal

Desafio Final

Fonte
 

1958